Berkan Emir (Kocaeli, Turquía; 6 de febrero de 1988) es un futbolista turco. Su posición es defensa y su actual club es el Eyüpspor de la TFF Primera División de Turquía.

Trayectoria 
El 8 de julio de 2022 se da a conocer su transferencia al Eyüpspor

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Soccerway

Referencias 

Futbolistas de Turquía
Futbolistas del Balıkesirspor
Futbolistas del Kayserispor
Futbolistas del Alanyaspor
Futbolistas del Göztepe Spor Kulübü